John Snodgrass ist der Name folgender Personen:

* John F. Snodgrass (1804–1854), US-amerikanischer Politiker
 John Michael Owen Snodgrass (* 1928), britischer Diplomat